Hegedüs Zsuzsa
 Hegedüs Zsuzsa (1946–2022) szociológus, filozófus
Hegedűs Zsuzsanna
 Hegedűs Zsuzsanna (?–) politikus, országgyűlési képviselő (1980–1985)
 Hegedűs Zsuzsanna (1966–) református lelkész, politikus (MIÉP)